Lise London, née Élizabeth Ricol (1916-2012), militante communiste et résistante française ;
 Raphaëlle Ricol (née en 1974), peintre française ;
 René Ricol (né en 1950), commissaire aux comptes français.

Homonymie
Patronyme français